Влади́мир Стре́льченко:
 Стрельченко, Владимир Владимирович (род. 1964) — российский военный и политический деятель, глава городского округа Химки (2003—2012).
 Стрельченко, Владимир Игнатьевич (1917—1981) — Герой Советского Союза.